Superstrato (do latim superstratu, us = "em cima [super] do estrato [stratu, us] ou camada") é originariamente aquilo que está em cima de uma camada (ou estrato), de qualquer natureza. Pode, pois, conceber-se como concreto ou abstrato, denotativa ou conotativamente e, hodiernamente, aplica-se a um sem-fim de idéias. (Ver o conjugado dicotômico substrato)

Superstrato pode referir-se a:
 Arqueologia: cultura que, numa [dada] estratificação, encontra-se situada em cima de outra [cultura] (logo, a lhe ser por super-estrato).
 Biologia e bioquímica: pode significar:
 Qualquer objeto, ou material, crescido sobre um organismo, ou ao qual está fixado em modo superior: substância, ou estrato, subjacente a esse organismo.
 Ecologia: é o agregado, a camada, o depósito, constituído de matéria inorgânica, orgânica ou ainda mista, que se encontra sobre as camadas inferiores (substratos), destinando-se a propiciar a vida.
 Eletrônica semicondutora: Material [primário] semicondutor de pureza intrínseca, controladamente dopado, que constitui-se (logo, super-estrato) na construção de elementos de circuito ou num circuito inteiro, no processo de fabricação de circuitos integrados.
 Filosofia, ontologia e semiologia:
 Aquilo que constitui a parte consequencial do ser; a [sua] consequência.
 O [ser] (ontológico qualquer) que é causado por ou originado de outro [ser] (ontológico também qualquer).
 O que é suportado por outra existência, considerada esta outra como base [da "posterior"].
 Geologia: o solo ou qualquer das camadas mais superficiais em relação às mais profundas.
 Gráfica, indústria: o acabamento, a parte mais externa, o revestimento duma impressão gráfica.
 Lingüística: no domínio da linguística, superstrato pode significar:
 Língua dum povo conquistador, posteriormente abandonada, e que exerce alguma influência no idioma dos vencidos, idioma esse adotado pelos conquistadores. São exemplos de superstratos: o superstrato germânico e o superstrato árabe.
 Língua falada pelo grupo socialmente dominante em circunstâncias e situações de pidginização ou de crioulizacão e que fornece a maior parte do vocabulário.
 Química: pode significar:
 Substância que se considera, mais ou menos arbitrariamente, como o participante ativo de uma dada reação, o que permite classificar tal reação quanto ao efeito provocado por outra substância, que será o reagente, participante passivo.
 Música: um tipo ou modelo de guitarra elétrica, considerado evolução do modelo "stratocaster".

Ver também 
 Substrato

Desambiguação